Aida Turturro – amerykańska aktorka
 John Turturro – amerykański aktor filmowy i teatralny, reżyser, scenarzysta i producent filmowy